Костомаров, Николай: Костомаров, Николай Андреевич (1790—1863) — генерал-майор; Георгиевский кавалер (№ 4573; 16 декабря 1831).